Carlos Reinoso ist der Name folgender Personen:

* Carlos Reinoso (Fußballspieler, 1945) (* 1945), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Carlos Reinoso (Fußballspieler, 1970) (* 1970), mexikanischer Fußballspieler und -trainer